Émile Derlin Zinsou (1918-2016), personnalité politique du Dahomey/Bénin, président de la République du Dahomey en 1968 / 1969. 
 Lionel Zinsou (1954-), économiste franco-béninois, banquier d'affaires, neveu du précédent.
 Fondation Zinsou, fondation artistique soutenue par les deux précédents, présidée par Marie-Cécile Zinsou.
 Sénouvo Agbota Zinsou (1946-), écrivain et metteur en scène togolais.

Homonymie de patronyme